Судого́дский уе́зд — административная единица во Владимирской губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1778—1926 годах. Уездный город — Судогда.

География 

Уезд был расположен в центральной части Владимирской губернии. Граничил на севере с Владимирским и Ковровским уездами, на востоке с Вязниковским, на юге с Меленковским и Муромским, на западе с Покровским, а также с Московской губернией на юго-западе. Занимал площадь в 5 803,8 км² (5 099,9 вёрст²).

Располагался на части территорий современных Судогодского, Собинского, Гусь-Хрустального, Ковровского, Вязниковского и Селивановского районов Владимирской области, Шатурского района Московской области.

Из рек, пересекающих Судогодский уезд, наиболее значительны Поля и Бужа, несущие красно-бурую воду болот, которыми они питаются; Судогда, Колпь, Ушна.

История 

Уезд был образован в 1778 году в составе Владимирского насместничества. В 1796 году при преобразовании наместничеств в губернии вошёл в состав в Владимирской губернии.

В первой половине XIX века в уезде начинается промышленный подъём, вызванный запретом властей открывать промышленные предприятия ближе 200 километров от Москвы. Купец второй гильдии Ф. Л. Безбородов основывает в 1858 году Болотский завод (впоследствии стеклозавод Богатырь). В 1870 году стекольное производство при деревне Баркино заводит коллежский асессор А. Я. Белтов, получившее название Богословский хрустальный завод, вокруг которого вырос посёлок Красный Куст. При селе Мошок появился стекольный завод Т. Е. Садовникова. Заготовку древесины на промышленной основе организовал владелец усадьбы в сельце Муромцево В. С. Храповицкий. В 1888 году построена первая паровая лесопилка. На доходы от лесопромышленного производства им была выстроена в 1884—1906 годы в Муромцеве уникальная для средней полосы России усадьба в неоготическом стиле.

В 1866 году в деревне Петровой Судогодского уезда возникла секта Белоризцев.

В 1926 году уезд был упразднен, его территория вошла в состав Муромского, Владимирского, Ковровского и вновь образованного Гусевского уездов.

Население 
Население уезда в 1859 году — 76 516 человек. По переписи 1897 года в уезде было 96 798 жителей (43 805 мужчин и 52 993 женщины).

Административное деление 
В 1890 году в состав уезда входило 14 волостей

К 1898 году в составе уезда осталось 13 волостей, была упразднена Замаричская волость (вошла в состав Тучковской). Волостное правление Даниловской волости перенесено в село Спас-Чамерево, Ягодинской волости — в село Арефино.

Населённые пункты 

В 1859 году наиболее крупные населённые пункты:
 Судогда (2416 чел.) 
 Мошок (1241 чел.)
 Пустоша (785 чел.)
 Кондряево (752 чел.)

По переписи 1897 года наиболее крупные населённые пункты уезда:

Экономика 

В 1899 году в уезде было 9 заводов для выделки стекла или бутылок на 1020 рабочих и 10 заводов для выделки хрустальной посуды на 2139 рабочих. Немало крестьян занимались шлифовкой посуды у себя на дому, кустарным способом. Помимо выше перечисленных предприятий в уезде располагались:
 1 писчебумажная фабрика на 405 рабочих;
 7 лесопильных заводов;
 1 полотняно-бумажноткацкая фабрика;
 6 ткацких светелок.
Несколько контор занимались раздачей пряжи для ручного кустарного ткачества, сильно распространенного в уезде. Развитию фабричной и заводской промышленности, особенно стеклянной, способствовали природные богатства региона, в том числе густой качественный лес, месторождения огнеупорной глины, извести и пригодного для стекловарения песка.

Примечания

Ссылки 
 
 Алфавитный список населенных мест Судогодского уезда
 Старые карты Судогодского уезда

Уезды Владимирской губернии